Каллаш ― фамилия:
 Каллаш, Владимир Владимирович (1866—1918) — русский и украинский литературовед, фольклорист, библиограф.
 Каллаш, Фридрих Фёдорович (?―1845) ― врач, акушер, доктор медицины.